Thorillière ist der Familienname folgender Personen:

 La Thorillière (Schauspieler, 1626) (1626–1680), französischer Schauspieler und Autor
 La Thorillière (Schauspieler, 1659) (1659–1731), französischer Schauspieler